Phlebobranchia — подотряд асцидий класса Ascidiacea.

Характеристика 

В группу входят как колониальные, так и одиночные животные. От других асцидий их отличает наличие продольных сосудов в глоточной корзинке. Отсюда этимология их названия: в древнегреческом  означает «кровеносный сосуд». Еще одна характеристика Phlebobranchia — гонады, окруженные петлёй кишки. Задняя часть брюшка отсутствует, а у многих видов также отсутствует эпикардиальная полость, окружающая сердце и другие внутренние органы у многих других асцидий.

Таксономия 
 ?†Permosomidae
 ?†Permosoma tunicatum Jaekel 1915 [Sphaerospongia permotessellata Parona 1933]
 Agneziidae Monniot & Monniot 1991 [Agnesiidae Michaelsen 1898]
 Adagnesia Kott 1963
 Agnezia Monniot & Monniot 1991 [Agnesia Michaelsen 1898 non Koninck 1883]
 Caenagnesia Ärnbäck-Christie-Linde 1938
 Proagnesia depressa (Millar 1955)
 Pterygascidia Sluiter 1904 [Ciallusia Van Name 1918]
 Diazonidae Garstang 1891
 Diazona Savigny 1816 [Aphanibranchion Oka 1906; Syntethys Forbes & Goodsir 1851; Diagonum Troschel 1842; Diagoma Wade 1842]
 Pseudodiazona Millar 1963 [Patridium Kott 1975]
 Pseudorhopalaea solitaris Millar 1975
 Rhopalaea Philippi 1843 [Rhopalona Roule 1886; Rhopalopsis Herdman 1890]
 Syndiazona chinensis Tokioka 1955 [Syndiazona Oka 1926]
 Tylobranchion Herdman 1886
 Dimeatidae Sanamyan 2001
 Dimeatus Monniot & Monniot 1982
 Hypobythiidae
 Hypobythius Moseley 1879
 Octacnemidae
 Benthascidia michaelseni Ritter 1907
 Cibacapsa gulosa Monniot & Monniot 1983
 Cryptia planum Monniot & Monniot 1985
 Dicopia Sluiter 1905
 Kaikoja Monniot 1998
 Megalodicopia Oka 1918
 Myopegma Monniot & Monniot 2003
 Octacnemus Moseley 1877
 Polyoctacnemus patagoniensis (Metcalf 1893) Ihle
 Situla Vinogradova 1969
 Plurellidae Kott 1973
 Microgastra granosa (Sluiter 1904)
 Plurella Kott 1973
 Cionidae Lahille 1887 [incl. Pseudodiazona]
 Araneum Monniot & Monniot 1973
 Ciona Fleming 1822
 Tantillulum molle Monniot & Monniot 1984
 Corellidae Lahille 1888 [Rhodosomatidae Hartmeyer 1908]
 Abyssascidia Herdman 1880
 Chelyosoma Broderip & Sowerby 1830
 Clatripes flaccidus Monniot & Monniot 1976
 Corella Alder & Hancock 1870
 Corelloides molle Oka 1926
 Corellopsis Hartmeyer 1903
 Corynascidia Herdman 1882 [Agnesiopsis Monniot 1969]
 Dextrogaster suecica Monniot 1962
 Mysterascidia symmetrica Monniot & Monniot 1984
 Rhodosoma Ehrenberg 1828 [Chevreulius Lacaze-Duthiers 1865; Corellascidia Hartmeyer 1900; Peroides Macdonald 1864; Schizascus Stimpson 1855]
 Xenobranchion Ärnbäck-Christie-Linde 1950
 Perophoridae Giard 1872
 Ecteinascidia 5Perophoropsis Lahille 1890; Sluiteria]
 Perophora Wiegmann 1835 [Tibiania]
 Ascidiidae Herdman 1882 [incl. Namiella Monniot & Monniot 1968]
 Ascidia Linnaeus 1767 [Ascidie Linnaeus 1767; Ascidiopsis Verrill 1872; Bathyascidia Hartmeyer 1901; Phallusioides Huntsman 1912; Tunica; Herdmania Hartmeyer 1900 non Lahille 1888 non Thompson 1893;]
 Ascidiella Roule 1884
 Fimbrora calsubia Monniot & Monniot 1991 [Fimbrosa Monniot & Monniot 1991]
 Phallusia Savigny 1816 [Pachychlaena Hedman 1880; Phallusiopsis Hartmeyer 1908; Plurascidia Monniot & Monniot 2000]
 Psammascidia teissieri Monniot 1962

Галерея

Примечания 

Асцидии